Akst ist 

ein Familienname:
 Albert Akst (1899–1958), US-amerikanischer Musiker und Filmeditor
 Harry Akst (1894–1963), US-amerikanischer Pianist, Komponist, Liedtexter

eine Abkürzung:
 Arbeitskreis der Studentenhistoriker